Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1956 fand vom 30. August bis 12. September in Paris statt. Die Tschechoslowakei gewann zum ersten Mal den Titel. Die Teilnehmerzahl stieg auf 24 Mannschaften, darunter die beiden deutschen Nationalmannschaften der Bundesrepublik und der DDR.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der Vorrunde in vier Dreier- und sechs Zweiergruppen. Die Gruppensieger der Vorrunde ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister. Die Gruppenzweiten spielten um die Plätze elf bis zwanzig, die restlichen Mannschaften um die Ränge 21 bis 24.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1956
Sportveranstaltung 1956
Weltmeisterschaft Manner 1956